Сомалийский шиллинг () — национальная денежная единица Сомали, формально равная 100 центам.

История 
На территории Итальянского Сомали имели хождение индийская рупия, талер Марии Терезии и эритрейский талер, в 1910—1925 итальянцы выпускали рупию Итальянского Сомали. 1 июля 1925 года её заменила сомалийская лира, а когда Итальянское Сомали было включено в состав Итальянской Восточной Африки — восточноафриканская итальянская лира, имевшая хождение наряду с итальянской лирой.

Шиллинг стал валютой в разных районах страны с 1921 года, когда на территории Британского Сомали был введён восточноафриканский шиллинг, заменивший впоследствии итальянскую лиру по курсу 1 шиллинг = 24 лиры. После объединения Итальянского и Британского Сомали в единое сомалийское государство Восточноафриканский шиллинг 1 июля 1960 года был заменён сомалийским шиллингом.

В результате гражданской войны в 1991 году прекратили существование все государственные институты (парламент, правительство, центральный банк), шиллинг начал обесцениваться. В 1994 году в отколовшейся Республике Сомалиленд была выпущена собственная валюта — сомалилендский шиллинг, а в других регионах страны наряду с сомалийским шиллингом стали использоваться доллары США, эфиопский быр, саудовский риял, а с 2002 года и евро, на севере Сомали использовались также йеменские риалы и египетские фунты. Торговцы отказывались принимать обесценивающийся и часто подделываемый шиллинг, требуя оплаты в более надёжной валюте.

Банкноты в сомалийских шиллингах после распада государства продолжали выпускаться группировками, контролирующими различные районы страны. Так, в 1996 году шиллинги были выпущены в Могадишо президентом Мухаммедом Айдидом, в 1999 году шиллинги были выпущены правительством Пунтленда, в 2000 году в юго-западном Сомали шиллинги выпускала Освободительная армия, которой командовал Хасан Мухаммед Нур. Купюры печатались различными типографиями, иногда имеют небольшие отличия в деталях оформления купюр и цвете, однако на них по-прежнему указывался не существующий уже эмитент — Центральный банк Сомали. В 2001 году правительству президента Абдулкасима Салад Хасана удалось договориться с заказчиками купюр о том, что их доставка в Сомали будет осуществляться под контролем Переходного правительства.

Тренд на ослабление шиллинга был прерван в 2005 году, с того момента шиллинг подорожал на 80 %. В стране наблюдается дефляция.

В 2009 году по решению Переходного федерального правительства Сомали возобновил работу Центральный банк Сомали.

11 февраля 2017 года председатель Центрального банка заявил, что впервые после распада страны в 1991 году банк намерен возобновить выпуск сомалийских банкнот.

Монеты 
Монеты назывались центами (), чентезимо (, мн. ч. ), а также шиллингами (), шеллино (, мн. ч. ), , (мн. ч.: سنتيمات и سنتيما). С 1975 года названия монет стали писать на латинице: shilin и sent, арабское же название было сокращено до سنت. К этому времени итальянские наименования денежных единиц полностью перестали использоваться. Итальянское наименование «шеллини» снова появилось на некоторых монетах в 2000 году. Написание производных денежных единиц неизвестно, так как в обращении нет монет, номинал которых был бы меньше 1 шиллинга.

Банкноты основного обращения образца 1983—1990 годов 
По состоянию на 2015 год в обращении остались только банкноты номиналом 1000 шиллингов 1990 и 1996 годов выпуска.

Режим валютного курса

См. также 
 Сомалилендский шиллинг

Примечания 

Шиллинг
Деньги Сомали
Африканские валюты